Santa Sabina – martire cristiana del II secolo
Santa Sabina – sorella di san Sabiniano
Santa Sabina – titolo cardinalizio
Basilica di Santa Sabina – chiesa di Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Sabina